Рут Вернер (; урождённая Урсула Кучинская, в первом браке — Гамбургер, во втором — Бертон; оперативный псевдоним — Соня), в некоторых советских документах упоминается под именем Софья Генриховна Гамбургер; (,  — , ) — немецкая коммунистка, советская разведчица.

Биография 
Родилась в еврейской семье экономиста-демографа Роберта Рене Кучинского и его жены Берты. Сестра немецкого ученого и публициста Юргена Кучинского. В 1926 году вступила в Коммунистический союз молодёжи Германии. В 1926 году вступила в Коммунистическую партию Германии. Работала в книжном магазине Прагера в Берлине, в издательстве Ульштейн.

В 1929 году вышла замуж за архитектора Рудольфа Гамбургера. Вместе с мужем в 1930 переехала в Шанхай, где её муж получил должность архитектора в Шанхайском муниципальном совете. Сотрудничала с советскими разведчиками Рихардом Зорге и Агнес Смедли. В Шанхае Рут родила сына Михаила.

В 1933—1934 годах прошла курс разведподготовки в Москве. С мая 1934 до осени 1935 года работала на ГРУ в Северном Китае в Мукдене и Пекине. Связь с Москвой осуществляла по радио. В 1935—1938 годах работала в Польше. В апреле 1936 родилась её дочь Янина.

В 1938 году была направлена в Швейцарию. Расставшись с первым мужем, вышла замуж за английского коммуниста Леона Бертона. В 1941 году под кодовым именем «Соня» вошла в группу Шандора Радо, была радисткой. После войны переехала в Англию, где Юрген познакомил её с Гансом Кале, который добывал для неё ценную информацию. В 1950 году переехала в ГДР. Занималась журналистикой. Написала несколько книг.

Сочинения 
 Соня рапортует. Подвиг разведчицы — М.: Прогресс, 1980. — 265 с.
 Гонг торговца фарфором. Рассказы и повести. — М.: Прогресс, 1981. — 336 с.

В кино 
 1982 — Сообщает Соня…

Награды 
 Орден Карла Маркса
 Почётная пряжка в золоте ордена «За заслуги перед Отечеством»
 Орден Дружбы (18 мая 2000 года, Россия) — за большой вклад в укрепление дружбы между народами Российской Федерации и Федеративной Республики Германия
 Орден Дружбы народов (СССР)
 Орден Красного Знамени (СССР)
 Орден Красного Знамени (СССР)
 Национальная премия ГДР

Литература 
 Виктор Бочкарев, Александр Колпакиди. Суперфрау из ГРУ. ОЛМА-ПРЕСС, 2002. ISBN 5-94849-085-8.
 Василий Бережков,С. В Пехтерева Женщины-чекистки
 В. М Лурье,Валерий Яковлевич Кочик ГРУ: дела и люди
 Елена Прудникова Рихард Зорге — разведчик No 1?
 Е. Прудникова Легенды ГРУ
 Инна Свеченовская Секс и советский шпионаж
 Владимир Лота ГРУ и атомная бомба

Примечания

Ссылки 
 Дора и Соня

Женщины — члены Красной капеллы
Коммунисты Германии
Журналисты Германии
Писатели Германии
Писатели ГДР
Сотрудники ГРУ
Мемуаристы Германии
Члены Коммунистической партии Германии
Иммигрировавшие в Великобританию из Германии